

Жінки 
 Кривоносова Олена (* 1972) — українська волейболістка, догравальниця.

Чоловіки 
 Кривоносов Микола Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривоносов Микола Олександрович (* 1983) — український футбольний арбітр.
 Кривоносов Михайло Петрович (1929—1994) — радянський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Кривоносов Павло Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривоносов Сергій Сергійович (1978—2014) — начальник штабу 2-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади (позивний «Граніт»), Герой України, учасник російсько-української війни, підполковник (посмертно).